Тесла родстер (2008), електрични спортски аутомобил из 2008. године
 Тесла родстер (2020), електрични спортски аутомобил из 2020. године